Ну́вара-Э́лия — город в Центральной провинции Шри-Ланки. Находится на высоте 1884 м над уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала — самого высокого пика Шри-Ланки.

Топонимика 
Название «Нувара-Элия» переводится как «город на равнине» или «город света».

Производство 
Нувара-Элия — одно из самых известных мест по производству чая. Чайные плантации раскинуты
на высоте от 1400 до 2400 метров. Чай Нувара-Элии отличается отменной крепостью и выразительным ароматом.

Климат

Туризм 
«Город света» Нувара-Элия — центр туризма. В Нувара-Элии находятся SPA и гольф-отели. Сюда регулярно организуются гастрономические туры, ориентированные на знакомство с чайными традициями.

Также развит экотуризм. Туристы приезжают полюбоваться водопадами Диялума, Бамбараканда, а также более миниатюрными водными каскадами. В 10 км от города находится Ботанический сад Хакгала.

Примечания

Ссылки 
 Чайные плантации Нувара Элии 

Города Центральной провинции (Шри-Ланка)